Stacja węzłowa systemu łączności „Rokada” Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Nardodowej (WŁ MON) w Toruniu – nieistniejąca stacja węzłowa systemu łączności MON w Toruniu.

Lokalizacja 
Stacja znajdowała się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na wzniesieniu Rudelka znajdującym się w lasku miejskim.

Historia 
Stację wybudowano w latach 1950-1955 i była częścią tajnego PRL-owskiego systemu łączności Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej. System ten miał zapewnić łączność na wypadek konfliktu zbrojnego, głównie pomiędzy jednostkami wojskowymi. W skład stacji wchodziły m.in.: regeneratory sygnału telefonicznego, urządzenia pomiarowe oraz zasilające. Toruńska stacja służyła także do zagłuszania zachodnich stacji radiowych. Warto dodać, że w latach 50. XX wieku na terenie Polski powstało ok. 200. tego typu budowli. Po 1989 roku obiekt przejęła Poczta Polska, a później Telekomunikacja Polska. Od 2006 roku należy on do prywatnej osoby.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1144).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Marcin Kamiński, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło im. Gorzowskich Jednostek Wojskowych:
 Kryptonim ROKADA [2020-08], Wojskowe tajemnice rodzinnego domu [2020-09], Ocalić od zapomnienia- epilog [2022-05]
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Toruniu
Toruń